Nonsuch (engl.: Nichts Vergleichbares/ Mit nichts zu vergleichen) kann folgende Bedeutungen haben:

Geografie
 Nonsuch Palace, ein nicht mehr vorhandener Palast Heinrichs VIII. von England aus der Tudorzeit
 Nonsuch Manor, ein Landhaus aus dem 18. Jahrhundert, gelegen auf dem Gelände des ehemaligen Palastes
 Nonsuch Park, der die beiden Objekte umgebende Landschaftspark
 Nonsuch House, ein Haus in London aus dem 16. Jahrhundert

 Nonsuch Island, eine Insel der Bermudas

Schiffe
 HMS Nonsuch (1603)
 HMS Nonsuch (1646)
 Nonsuch (Handelsschiff)
 HMS Nonsuch (1668)
 HMS Nonsuch (1686)
 HMS Nonsuch (1696)
 HMS Nonsuch (1741)
 HMS Nonsuch (1774)
 HMS Nonsuch (1915)
 HMS Nonsuch (1945)
 HMS Nonsuch (ehem. Z38)

 USS Nonsuch (1813)

Marineeinheit
 HMCS Nonsuch

Geschichte
 Vertrag von Nonsuch, geschlossen zwischen den Niederlanden und Elisabeth I. von England 1585 im Nonsuch Palace

Musik
 Nonsuch, 12. Studioalbum der britischen New-Wave-Band XTC